Шюрман () — немецкая фамилия. известные носители:

 Шюрман, Август (1828—1905) — немецкий книготорговец и писатель.
 Шюрман, Анна Мария (1607—1678) — немецкая и нидерландская писательница; первая женщина, обучавшаяся в университете.
 Шюрман, Петра (1933—2010) — немецкая модель, телеведущая и актриса.
 Шюрман, Пьер-Андре (род. 1960) — швейцарский футболист и тренер.
 Шюрман-Хорстер, Вильгельм (1900—1943) — немецкий актер, антифашист, член движения Сопротивления во время Второй мировой войны.

Примечания